

Cinema 
 Out All Night – film del 1927 diretto da William A. Seiter
 Out All Night – film del 1933 diretto da Sam Taylor

Televisione 
 Out All Night – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1992 al 1993